

События 
 Консулы: Гней Фульвий Центумал Максим (плебей) и Публий Сульпиций Гальба Максим (патриций). Преторы: Луций Кор­не­лий Лен­тул (Сардиния), Марк Кор­не­лий Цетег (Апулия), Гай Суль­пи­ций (Сицилия), Гай Каль­пур­ний Пизон (городской). Проконсулы: Марк Клавдий Марцелл (Сицилия), Квинт Фульвий Флакк, Аппий Клавдий Пульхр (оба — Кампания) и Публий Корнелий Сципион (Испания). Пропреторы: Марк Юний Силан (Этрурия), Публий Семпроний Тудитан (Цизальпинская Галлия), Тит Отацилий Красс (флот, Сицилия) и Марк Валерий Левин (флот, Греция).
 «Триумф на Альбанской горе» Марцелла и овация.
 Осада римлянами Флакка Капуи. Римляне блокировали город и укрепили свой лагерь. Ганнибал предпринимает поход на Рим, защищаемый 2 легионами, чтобы отвлечь римлян от Капуи, но вскоре отходит. Ганнибал уничтожил небольшой отряд римлян, направленный следить за ним. Падение Капуи. Беспощадная расправа с карфагенской партией в городе.
 Ганнибал послал в Сицилию нумидийца Мутину. Мутина организовал партизанскую войну, и перевес перешёл к карфагенянам. Успехи Мутины навлекли на него зависть и придирки со стороны высших командиров. Мутина передался римлянам вместе с Акрагантом.
 Римляне и этолийцы захватывают остров Эгину. Римляне передали её этолийцам. Этолийцы продали остров Атталу.
 Марк Валерий Левин явился в Этолию. Союз и договор римлян с Этолийским союзом. Филипп V зимовал в Пелле.

Скончались 
 Спурий Карвилий Максим Руга, двукратный римский консул (в 234 и 228 до н. э.). Считается первым из римлян, кто официально дал развод своей супруге;
 Маний Помпоний Матон, консул Римской республики 233 года до н. э.;
 Маний Эмилий Нумида, квиндецемвир священнодействий текущего года;
 Конец года — Тит Отацилий Красс (род. ок. 265 до н. э.), двукратный претор (в 217 и 214 до н. э.), наместник Сицилии. Активный участник 2-й Пунической войны. Дважды неудачно претендовал на консулат (в 215 и 211 до н. э.).

См. также

Примечания